Intruders steht für:
 The Intruders, eine US-amerikanische Gesangsgruppe
 Intruders – In der Gewalt von Außerirdischen, eine US-amerikanische Miniserie von 1992
 Intruders (Film), ein US-amerikanisch-spanischer Horrorthriller aus dem Jahr 2011
 Intruders – Die Eindringlinge, US-amerikanische Fernsehserie von 2014
 Originaltitel des kanadischen Horrorfilms Die Eindringlinge (2015)

Siehe auch:
 Intruder
 The Intruder